Schick steht für:
 Schick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schick (Marke), Marke von Systemrasierern, siehe Systemrasierer #Marken (Auswahl)
 Automobil-Fabrik Siegfried Schick, Hersteller von Automobilen aus Österreich-Ungarn

Siehe auch:

 Schickh
 Chic, US-amerikanische Band
 Chick
 Tschick